|}

Die Linie 2 („Gelbe Linie“) der Metro Delhi gehört zum Metrosystem der indischen Hauptstadt Delhi. Sie besteht aus 37 Metrostationen von Samaypur Badli in Delhi nach HUDA City Centre in der südlich angrenzenden Nachbarstadt Gurugram. Mit einer Länge von aktuell 48,8 Kilometern ist sie die zweitlängste Metrostrecke von Delhi. Die Strecke verläuft innerhalb von Delhi größtenteils unterirdisch und unterquert das verstopfte Stadtzentrum. Der vier Kilometer lange unterirdische Abschnitt von Vishwa Vidyalaya nach Kashmere Gate war der erste Streckenabschnitt der Metro Delhi, der am 20. Dezember 2004 eröffnet wurde. Er wurde vom Kumagai-Skanska-HCC-Itochu Joint Venture (KSHI-JV) erbaut. Die Linie verläuft in Nord-Süd-Richtung und verbindet das Zentrum mit dem Umland.

Historie 
Die folgende Tabelle zeigt die Eröffnungsdaten der einzelnen Abschnitte der Linie 2:

Stationen

Depots 
Die Linie verfügt über zwei Depots in Timarpur und Sultanpur. Das Timarpur Depot im Norden von Delhi ist im Jahr 2004 mit dem ersten Streckenabschnitt in Betrieb genommen worden. Das Sultanpur Depot im südlichen Bereich wurde im Jahr 2010 mi der Verlängerung in Phase II eröffnet.

Mögliche Verlängerungen 
Als mögliche Verlängerung im Süden hat die Gurugram Metropolitan Development Authority (GMDA) eine Strecke von HUDA City Centre nach Dwarka Sektor 21 vorgeschlagen. Der größte Teil dieser Strecke würde in Gurugram im Bundesstaat Haryana verlaufen, und dann an die vorhandene Endstation der Linie 3/Blaue Linie der Delhi Metro anschließen. Da ein Teil aber auch in Delhi liegt, müsste die Linie in Kooperation mit der DMRC betrieben werden. Zu dieser Streckenführung hat die Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) eine Machbarkeitsstudie im Jahr 2017 durchgeführt. Dabei wurde eine kürzere Strecke zum Bahnhof in Gurugram untersucht sowie die vorliegende längere. Die Anwohner Gurugrams haben sich eindeutig für die längere Route ausgesprochen, die einen größeren Teil von Gurugram anbindet.

Die vorgeschlagene Route würde 27,5 km mit 23 Stationen umfassen und von HUDA City Centre kommend Subhash Chowk an der Sohna Road, Hero Honda Chowk, Sektoren 10A,10,9,9A, ESI Hospital, die Kreuzung an Sektor 4 und 5 (inklusiv der Bahnstation Gurugram und angrenzende Gebiete), Sektor 23, Chauma Bahnübergang und Bijwasan Grenze erreichen und an der Station in Dwarka Sektor 21 enden. Für die Strecke werden täglich 287.000 Benutzer erwartet. Die Kosten werden mit 54,91 Mrd. INR angesetzt. Mit der neuen Linie wäre auch der Flughafen IGI einfacher und zuverlässiger von Gurugram zu erreichen. Darüber hinaus würde diese Strecke vor allem das unzureichend ausgebaute Bussystem in Gurugram entlasten. Im Januar 2018 wurde ein Teil dieser Planung wieder verworfen, so dass nur noch die Verlängerung von HUDA City Centre bis zur Bahnstation in Gurugram im Gespräch ist. Die Verbindung nach Dwarka Sektor 21 und zum Flughafen könnte zu einem späteren Zeitpunkt über eine Strecke entlang des Dwarka Expressway erfolgen.

Einzelnachweise 

U-Bahn-Strecke
Metro Delhi